Владимир Корецкий
 Корецкий, Владимир Иванович (1932—2016) — советский, российский актёр театра и кино.
 Корецкий, Владимир Михайлович (1890—1984) — советский учёный, юрист-международник.